Angora hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Animales
Angora turco, raza de gato doméstico
Cabra de Angora
Conejo de Angora

Lugares
Antiguo nombre de Ankara, Turquía 
Municipio de Angora (condado de St. Louis, Minnesota)
Angora Loop (Metro de Filadelfia), estación

Historia
Batalla de Angora o de Ankara, librada el 20 de julio de 1402